Barrutia puede referirse a:

Apellido Barrutia.

Personas con apellido Barrutia:

  Antón Barrutia, ciclista.
  Cosme Barrutia, ciclista, hermano mayor del anterior.